Voorwerp
Object (ding)
Hebbeding
Filosofie
Ding an sich, filosofisch concept van Immanuel Kant
Substantie, begrip uit de metafysica
Ding (ethiek), begrip uit de ethiek
Rechtspraak (historisch en literair)
Ding (rechtspraak), volksvergadering
Kort geding, een versnelde civiele procedure
Dinghuis (Deurne), voormalig gerechtsgebouw bij het dorp Deurne
Dinghuis (Maastricht), voormalig gerechtsgebouw in Maastricht
Dinghoofd, begrip uit In de ban van de ring
Geografie
Dingen, een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Dingwall, een stad in het oosten van de Schotse Hooglanden
Kunst, cultuur en media
Het Ding, een superheld uit Marvel Comics
De gestileerde bloem, bijgenaamd Het ding, kunstwerk van Naum Gabo
Doe je ding, televisieprogramma
Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan (televisieserie), televisieserie naar Couperus
Dinges, televisieprogramma
Eh... dinges, verhaal van Marten Toonder
Het dreigende dinges, stripverhaal van Suske en Wiske
Dingetje, artiestennaam van Frank Paardekoper
Ding (Seeed), een nummer van de Duitse band Seeed
1 ding, een lied van Fouradi uit 2006
Familienaam
Ding Junhui, Chinese snookerspeler
Frank Dingenen, Vlaams acteur, presentator en zanger
Tom Dingenen, Vlaams acteur
Viv Van Dingenen, Vlaamse actrice
Overig
Ding flof bips, een ezelsbruggetje om de 12 (eerste) eurolanden te onthouden
Ding (onomatopee), klanknabootsend woord
Afdingen, onderhandelen over de prijs
Verwante begrippen
Product (economie)
Goed (economie)
Artikel (winkel)

Zie ook
Object (doorverwijspagina)
Voorwerp (doorverwijspagina)
Thing (doorverwijspagina)
Dingo (doorverwijspagina), verwilderde hond